Hepojärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Hepojärvi (sjö i Södra Savolax), 
 Hepojärvi (sjö i Egentliga Finland), 

Robotskapade Finlandförgreningar